Cavada puede referirse a:
 El participio femenino de cavar.

Topónimos
 La Cavada, localidad española en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Estación de La Cavada, estación de ferrocarril de esa localidad
 Puente de Cavada Velha, puente romano en Portugal.
 Cavada Grande, lugar ficticio del legendarium creado por el escritor J. R. R. Tolkien.

Instituciones
 Real Fábrica de Artillería de La Cavada.

Apellido Cavada
José Alfonso Cavada, juez y político chileno del siglo XIX.
Ignacio Alfonso Cavada, abogado y alcalde chileno del siglo XIX.
Santos Cavada Carvajal, juez e intendente chileno del siglo XIX.
Antonio Alfonso Cavada,  militar y político chileno del siglo XIX.
Francisco Cavada, escritor y sacerdote chileno de los siglos XIX y XX.
Darío Cavada, escritor y profesor chileno de los siglos XIX y XX.
Rafael Cavada, periodista chileno.

Apellido Cavadas
Pedro Cavadas, cirujano plástico español.